Luci Corneli Escipió (cònsol 350 aC)
 Luci Corneli Escipió Barbat (cònsol 298 aC)
 Luci Corneli Escipió (cònsol 259 aC)
 Luci o Gneu Corneli Escipió Africà
 Luci Corneli Escipió Asiàtic el Vell
 Luci Corneli Escipió Asiàtic el Jove
 Luci Corneli Escipió Asiàtic
 Luci Corneli Escipió Asiàtic (cònsol 83 aC)
 Luci Corneli Escipió, germà de Publi i Gneu Escipió